Al mondo esistono numerosi importanti teatri filarmonici, tra i quali:

 Teatro filarmonico di Berlino
 Teatro filarmonico di Kiev
 Teatro filarmonico di Odessa
 Teatro filarmonico di Verona